Kos kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Kos, kommun, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Kos (kommunhuvudort), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Kos internationella flygplats
 Kos, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,